Cone Island kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Cone Islet (ö i Australien), Tasmanien,

Nordkorea 

 Hambak-to, ö, Södra Hwanghae, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nordkoreaförgreningar